Трес Гаљос има више значења:

 Трес Гаљос (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трес Гаљос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику